Le patronyme néerlandais Deroo ou De Roo désignait une personne aux cheveux roux (du néerlandais rood : rouge).

Patronyme

De Roo/de Roo
Jo de Roo (1937-), ancien coureur cycliste néerlandais.

Deroo
Éric Deroo (1954-), cinéaste et historien français.
Dave DeRoo (1974-), bassiste américain. 
David Deroo (1985-), coureur cycliste français.
Gilles Deroo (1969-), réalisateur, scénariste et producteur français. 
Jacques Deroo (1955-), travailleur social et éducateur et écrivain.
Louis Deroo (1903-1974), vice-amiral français. 
Paul-Christian Deroo (1958-2019), écrivain.
Romain Deroo, acteur français
Sam Deroo (1992-), joueur de volley-ball belge.

Toponyme
Rue Armand de Roo, rue bruxelloise de la commune de Schaerbeek.

Patronyme flamand